Mahadeva est un terme de l'hindouisme qui signifie : Le Grand Dieu. Pour les croyants suivant leur obédience il peut désigner soit Shiva, soit Vishnou.

Voir aussi

Articles connexes
 Glossaire de la mythologie et de l'iconographie hindoues

Références 

Divinité hindoue
Spiritualité hindouiste